Э́лвира Ба́лдиня (по мужу — Остро́вская, встречается вариант написания имени Эльвира Балдиня, ; 11 августа 1919) — советская и латвийская театральная актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР (1955).

Биография 

Элвира Балдиня родилась 11 августа 1919 года на хуторе Каркли Краукльской волости Цесисского уезда в крестьянской семье.

Училась в Краукльской начальной школе, окончила Государственную гимназию в Цесвайне. Переехала в Ригу, год посещала Театральную школу товарищества латвийских актёров. Продолжила учёбу в студии Латвийского драматического ансамбля, в постановках которого принимала участие, совмещая занятия и работу с выступлениями на сцене (1941—1944).

По окончании войны — актриса Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1945—1976). После выхода на пенсию продолжала работать вне штата, вплоть до закрытия театра в 1992 году.

Принимала участие в радиоспектаклях и телевизионных постановках, рассчитанных на детскую аудиторию. Занималась общественной деятельностью, была народным заседателем и депутатом районного Совета. Награждена орденом «Знак Почёта». Стипендиат Латвийского культурного фонда.

Признание и награды 
 Заслуженная артистка Латвийской ССР (1955)
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 орден Трёх звёзд (2010)

Творчество

Роли в театре

Латвийский драматический ансамбль 
 1943 — «Бранд» Генрика Ибсена — Герда

Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР 

 1947 — «Принцесса Гундега и король Брусубарда» () Анны Бригадере — Сниедзе
 1949 — «Майя и Пайя» () Анны Бригадере — Майя
 1950 — «Снежная королева»  () Евгения Шварца — Герда
 1951 — «Её друзья» () Виктора Розова — Таня
 1953 — «Алёша Пешков» () Ольги Форш — Алёша Пешков
 1954 — «Смех и слёзы» () Сергея Михалкова — Принц Чихалья
 1954 — «У опасной черты» () Валентины Любимовой — Сашенька
 1955 — «Наташин дневник» () Исайи Кузнецова и Авенира Зака — Наташа
 1956 — «Золотой конь» () Райниса — Саулцерите
 1956 — «Приключения Димки» () Вадима Коростылёва — Петька Ершов
 1957 — «Поросль» () Казиса Бинкиса — Алдона
 1957 — «В поисках радости» () Виктора Розова — Леночка
 1956 — «Республика Вороньей улицы» () Яниса Гризиня — Янка
 1958 — «Сомбреро» () Михалкова Сергея - Вадим (школьник)
 1958 — «Когда пылает сердце» () Яниса Анерауда — Ольга Мартинсоне
 1959 — «И так и этак, всё ничего» () Яниса Акуратера — Казайка
 1960 — «Отверженные» () по роману Виктора Гюго — Гаврош
 1960 — «Ребята с нашего двора» () Зенты Эргле — Тонис
 1962 — «Все это не так просто» () Георгия Шмелёва — Елена Сергеевна
 1966 — «Легенда об Уленшпигеле» () по роману Шарля де Костера — Катлин
 1967 — «Винни-Пух и его друзья» () Алана Милна — Винни-Пух
 1967 — «Последние» () М. Горького — София
 1968 — «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» () Астрид Линдгрен — Мать Малыша
 1969 — «Шурум Бурум» () - Мать
 1971 — «Винни-Пух и его друзья» () Алана Милна - Мудрая Сова
 1978 — «Капля солнечной росы» () Яниса Яунсудрабиня — Бабушка
 1981 — «Ожидание праздника» () Паула Путниньша — Сигита

Фильмография 

  — Клав — сын Мартина — учительница
  — Мальчик-с-пальчик — бабушка Спридитиса
  — Клетка — мать

Примечания

Ссылки 
 Статья о творчестве Элвиры Балдини на страницах газеты Diena 

Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Ныне живущие столетние долгожительницы